

Ромадановка — село, Ішимбайський район, Башкортостан
 Ромадановка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан